Jean-Marc Bonnet-Bidaud (1950- ) : astrophysicien français ;
 Laurence Bidaud (1968- ) : joueuse suisse de curling.

Patronyme français
Patronyme suisse